NUMBL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 609 амінокислот, а молекулярна маса — 64 891.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, нейрогенез. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки